Пороховы́е — петербургский топоним.
 Пороховые — муниципальный округ.
 Пороховые — исторический район.
 Ржевка-Пороховые — жилой район.